

Nom de famille

 Claudio Bardini (né en 1958), entraîneur italien de basket-ball ;
 Thierry Bardini, sociologue français.

Autres 
 Giardino Bardini, un jardin à Florence, en Italie.
 Musée Bardini, un musée à Florence.
 Aventures de Jérôme Bardini, un roman de Jean Giraudoux publié en 1930.